Ovoid (vom latein. ovum, Ei) bezeichnet:
 einen dreidimensionalen rundlichen konvexen Körper, siehe Oval
 eine Punktmenge (kugelähnliche Fläche) in einem projektiven Raum, siehe Ovoid (Projektive Geometrie)
 ein in der Kunst der indigenen Völker der nordamerikanischen Nordwestküste verwendetes Gestaltungselement, siehe Ovoid (Gestaltungselement)
runde Feldspat-Einsprenglinge in Rapakiwis